Mellitzbach heißen zwei Zuflüsse der Isel im Bezirk Lienz, Tirol; flussabwärts:

 Mellitzbach (Isel, Virgen), linker Zufluss bei Virgen
 Mellitzbach (Isel, Feld), linker Zufluss bei Feld, Gemeinde Matrei in Osttirol